Сеченовский сельсовет — сельское поселение в Сеченовском районе Нижегородской области. Административный центр — село Сеченово.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 157-З сельские поселения Алферьевский сельсовет, Красновский сельсовет и Сеченовский сельсовет объединены в сельское поселение Сеченовский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Сеченовского района
Сельские поселения Нижегородской области